Оскар Альбейро Фигероа Москейра (; 27 апреля 1983 года, Сарагоса, Колумбия) — колумбийский тяжелоатлет, олимпийский чемпион 2016 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года.

Карьера 
Дебютировал на международной арене в 2000 году. Участник Олимпийских игр 2004 года, где принимал участие в весовой категории до 56 кг, занял 5 место с результатом 280 кг. Участник чемпионата мира 2006 года, где участвовал в весовой категории до 62 кг, занял 2 место с результатом 297 кг, уступил лишь китайскому тяжелоатлету Цю Ле. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине получил травму правой руки во время выполнения рывка, после чего завершил выступления на этих Олимпийских играх. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, где принимал участие в весовой категории до 62 кг, завоевал серебряную медаль с результатом 317 кг, уступил лишь представителю КНДР Ким Ын Гуку. На Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевал золотую медаль в весовой категории до 62 кг.

В начале ноября 2018 года на чемпионате мира в Ашхабаде, колумбийский спортсмен, в весовой категории до 67 кг, завоевал бронзовую медаль в упражнение толчок, взяв вес 178 кг. В упражнении рывок он был восьмым, а в итоге стал только пятым.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Оскар Фигероа на сайте IWF
 

Тяжелоатлеты Колумбии
Олимпийские чемпионы от Колумбии
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года